Натуральне число 231
 231 рік до нашої ери
 231 рік нашої ери